Риссо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риссо, Антуан (8 апреля 1777 — 25 августа 1845) — французский натуралист.
 Риссо, Марио (род. 1988) — уругвайский футболист, защитник.
 Риссо, Эдуардо (род. 1 ноября 1925 или 25 февраля 1925) — уругвайский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года в одиночках.